Гакстгаузен (также Хакстхаузен) — фамилия. Носители:

 Гакстгаузен, Август фон (1792—1866) — прусский чиновник, писатель, экономист.
 Гакстгаузен, Аврора фон (1830—1888) — шведская писательница и композитор.